МИМСН (Межправительственный институт по применению микроводоросли спирулины в борьбе с недоеданием; ) — автономная межправительственная организация, работающая над тем чтобы увеличить использование Спирулины в целях уничтожения мирового голода. МИМСН стремится сделать Спирулину ключевым средством уничтожения недоедания, достижения глобальной продовольственной безопасности, и возвести мост над пропастью угрожающей здоровью с упором на развивающиеся и наименее развитые страны.

МИМСН сформирован на основе соглашения официальных лиц государств,
указанных на схеме ниже, которые согласились сформировать Совместный
Межправительственный Научно-Исследовательский Институт по содействию в научном
исследовании, инициативах, и образовательных программах в пользу международного
сотрудничества.

Официальные члены многостороннего соглашения МИМСН 
 Италия
 Бенин
 Бурунди
 Камерун
 Демократическая Республика Конго
 Экваториальная Гвинея
 Гамбия
 Гвинея
 Сан-Томе и Принсипи
 Кения
 Сомали

Статус МИМСН в структуре ООН 
МИМСН зарегистрирован Соглашением ООН (№ 37542-37543 от 7 июня 2001 года) в соответствии со Статьей 102 Устава ООН. МИМСН был присвоен Статус Обозревателя под эгидой Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭССООН) в соответствии с Резолюцией № Е/2003/212 от 5 марта 2003 года.

Примечания 

Международные научные институты
Голод